Concilio Vaticano puede hacer referencia a varios eventos:

 Concilio Vaticano I, que tuvo lugar entre 1869 y 1870, convocado por el papa Pío IX.
 Concilio Vaticano II, que tuvo lugar entre 1962 y 1965, convocado por el papa Juan XXIII.